Gastón Gaudio era il detentore del titolo, ma ha perso nel 4º turno contro David Ferrer.

Rafael Nadal ha battuto in finale Mariano Puerta per 6–7(6), 6–3, 6–1, 7–5.

Teste di serie

 Roger Federer (semifinali)
 Andy Roddick (secondo turno)
 Marat Safin (ottavi di finale)
 Rafael Nadal (campione)
 Gastón Gaudio (ottavi di finale)
 Andre Agassi (primo turno)
 Tim Henman (secondo turno)
 Guillermo Coria (ottavi di finale)
 Guillermo Cañas (quarti di finale)
 David Nalbandian (ottavi di finale)
 Joachim Johansson (ritirato per infortunio)
 Nikolaj Davydenko (semifinali)
 Ivan Ljubičić (primo turno)
 Carlos Moyá (ottavi di finale)
 Tommy Robredo (quarti di finale)
 Radek Štěpánek (terzo turno)
 Dominik Hrbatý (primo turno)

  Mario Ančić (terzo turno) 
  Thomas Johansson (secondo turno) 
  David Ferrer (quarti di finale) 
  Tommy Haas (terzo turno) 
  Nicolás Massú (primo turno) 
  Sébastien Grosjean (ottavi di finale) 
  Feliciano López (primo turno) 
  Fernando González (terzo turno) 
  Jiří Novák (secondo turno) 
  Filippo Volandri (terzo turno, ritirato per infortunio) 
  Nicolas Kiefer (ottavi di finale, ritirato per infortunio) 
  Michail Južnyj (secondo turno) 
  Richard Gasquet (terzo turno) 
  Juan Ignacio Chela (secondo turno) 
  Juan Carlos Ferrero (terzo turno) 
  Robin Söderling (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2005
ATP Tour 2005